Europese weg 951
 E-nummer 951